Ambrus Tibor (1919–1973) költő
 Ambrus Tibor (1946–) közgazdász